Honey Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Honey Grove (Kentucky)
 Honey Grove (Pennsylvania)
 Honey Grove (Texas)